Kallon FC, voetbalclub uit Sierra Leone
 Issa Kallon (1996), Nederlands-Sierra Leoons voetballer
 Mohamed Kallon (1979), Sierra Leoons voetballer